

En architecture 

 Décorateur est le nom que l'on donne aux créateurs de décors, ce que l'on appelle aussi la décoration, d'intérieurs, de meubles et de divers objets rattachés aux arts décoratifs. Selon le domaine dans lequel l'activité s'exerce on retrouve différentes déclinaisons du métier :
au début du , l'artiste décorateur effectuait les dessins puis confiait la production à des artisans ;
à la fin du , le terme anglais designer est admis, mais est plus adapté à une production industrielle ;
l'architecte d'intérieur, conçoit et supervise la décoration, l'ameublement et le réaménagement d'un espace architectural (en cassant des murs par exemple) ; 
le décorateur d'intérieur, conseille et/ou réalise la décoration d'un intérieur, composant avec le mobilier, les éclairages, les textiles et la pose des couleurs, mais sans réaménager l'espace architectural ;  
le peintre décorateur, habille les revêtements et le mobilier et réalise aussi dans son domaine des missions de conseil, permettant l’amélioration et l'embellissement des espaces de vie ;
au théâtre, le décorateur effectue la décoration de l'espace scénique ;
dans le domaine de l'audiovisuel, le chef décorateur cherche les sites pour les tournages et crée les décors.

En informatique

 Dans le génie logiciel, le décorateur est le nom d'une structure de patron de conception.

Voir aussi 
 Aménagement d'intérieur
 
 Arts décoratifs